Мунро () — город в Аргентине в провинции Буэнос-Айрес в муниципалитете Висенте-Лопес, часть агломерации Большой Буэнос-Айрес.

История 
В начале XX века через эти места прошла железная дорога, и в 1912 году здесь была построена железнодорожная станция, названная в честь Дункана Маккея Мунро — одного из работников английской компании, строившей эту дорогу.

В 1931 году  основал здесь первую аргентинскую кинокомпанию , которая с 1931 по 1952 годы выпустила свыше 180 полнометражных фильмов. В 2004 году в бывшем здании кинокомпании был открыт музей.

Известные уроженцы 
 Карлос Мануэль Морете (род.1952) — футболист

Города провинции Буэнос-Айрес